XW steht für:
 SkyExpress (IATA-Code), russische Fluggesellschaft
 Westfalenwanderweg (Wegzeichen), ein 210 km langer Wanderweg in Nordrhein-Westfalen

XW